
«Taki Taki» — песня французского музыканта DJ Snake, записана при участии американской певицы Селены Гомес, пуэрто-риканского певца Осуны и американской хип-хоп исполнительницы Карди Би. Сингл был выпущен 28 сентября 2018 года. Выпущенный в поддержку видеоклип стал одним из десяти видеоклипов, набравших 100 миллионов просмотров за рекордное время.

Список композиций 
 Digital download
 «Taki Taki» — 3:32

 CD single
 «Taki Taki» — 3:33
 «Magenta Riddim» — 3:15

Чарты

Недельные чарты

Месячные чарты

Сертификация

История релизов

Примечания 

Песни Селены Гомес
Песни Карди Би
Песни, написанные Карди Би